Llista de masies i altres construccions relacionades del nord-est del Bages (municipis d'Artés, Avinyó, Balsareny, Callús, Castellnou de Bages, Gaià, Navarcles, Navars, Sallent, Sant Feliu Sasserra, Santpedor) ordenades per municipi.

Vegeu també 
 Llista de monuments del Moianès
 Llista de rellotges de sol del Moianès

Moianes
 Llista